Babki steht für:

 Babki (Gołdap), Dorf in Gołdap, Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938 Babken, bis 1945 Steinbrück, Kreis Goldap, Ostpreußen), Polen
 Babki (Mosina), Dorf in Mosina, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Babki (Jeziora Wielkie), Dorf in Jeziora Wielkie, Powiat Mogileński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Babki Gąseckie, Dorf in Olecko, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938 Babken (Ksp. Gonsken), bis 1945 Babeck, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen), Polen
 Babki Oleckie, Dorf in Olecko, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938 Babken (Ksp. Treuburg), bis 1945 Legenquell, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen), Polen

 Bābki (eigentlich Bavaki-ye Amir Bakhtiar, auch Bāvakī-ye Amīr Bakhtīār, Bāvekī-ye Amīr Bakhtīār, Bāvekī, Bāvokī, Bārkī, Bauki), Ort in Lorestan, Iran